Le Tempietto di Santa Croce est une petite chapelle romane octogonale située dans la ville haute de Bergame, près de la basilique Santa Maria Maggiore.

Histoire 
Le bâtiment d'origine a été construit dans la première moitié du  mais la première documentation de la structure date de 1133. La Rotonde de San Tomè, la Basilique Santa Giulia de Bonate Soto et le Prieuré de Sant'Egidio font partie des autres structures romanes de la province.

Références

Liens externes 
 Hans Erich Kubach. Architettura romanica. Milano, Electa, 1978. . 
 Jacques Le Goff. L'uomo medievale. Bari, Laterza, 1999. . 
 Gian Maria Labaa. San Tomè à Almenno. Studi, ricerche, interventi per it restaura di una chiesa romanica . Bergame, Lubrina, 2005. . 
 Lorenzo Moris, Alessandro Pellegrini. Sur les traces du roman dans la province de Bergame. Bergame, Prov. Bergame, 2003. 
 Raffaella Poggiani Keller, Filli Rossi et Jim Bishop. Carta archeologica della Lombardia: carta archeologica du territoire de Bergamo. Modena, Panini, 1992. . 
 Carlo Tosco.  Architetti e committenti nel romanico lombardo. Roma, Viella, 1997. . 
 Antenne Europea del Romanico 

Tempietto di Santa Croce
Église en Lombardie
Architecture religieuse du XIIe siècle
Patrimoine du XIIe siècle
Monument à Bergame
Architecture romane en Lombardie